Le Castêlo da Maia Ginásio Clube est un club portugais de volley-ball, fondé en 1973 et basé à Maia (Portugal) (district de Porto), évoluant pour la saison 2007-2008 en Liga A1 (plus haut niveau national).

Palmarès
Championnat du Portugal (4)
 Vainqueur : 2001, 2002, 2003, 2004
Coupe du Portugal (4)
 Vainqueur : 1994, 2002, 2003, 2004
 Finaliste : 2007
Supercoupe du Portugal (4)
 Vainqueur : 1994, 1996, 1999, 2001

Effectif de la saison en cours
Entraîneur : ?

Liens internes

Liens externes
 Site officiel du club

Club de volley-ball au Portugal